Cherokee megye (Alabama)
 Cherokee megye (Dél-Karolina)
 Cherokee megye (Észak-Karolina)
 Cherokee megye (Georgia)
 Cherokee megye (Iowa)
 Cherokee megye (Kansas)
 Cherokee megye (Oklahoma)
 Cherokee megye (Texas)